Rumely ist der Familienname von
 Robert Rumely (* 1952), amerikanischer Mathematiker 

Rumely ist der Name
 eines Traktorherstellers, siehe Advance-Rumely

Siehe auch:
 Rumilly